Alexander Ackermann – compositore fiammingo
 Anna Maria Ackermann – attrice italiana
 Johannes Ackermann – rugbista a 15 sudafricano
 Konrad Ernst Ackermann – attore, impresario teatrale e capocomico tedesco
 Louise-Victorine Ackermann – poetessa francese
 Norman Ackermann – schermidore tedesco
 Otto Ackermann – musicista rumeno
 Pascal Ackermann – ciclista tedesco
 Rosemarie Ackermann – atleta tedesca di salto in alto
 Ronny Ackermann – combinatista nordico tedesco
 Rudolph Ackermann – inventore, industriale ed editore tedesco
 Sophie Charlotte Ackermann – attrice teatrale tedesca
 Wilhelm Ackermann – matematico tedesco
 Funzione di Ackermann 
 Max Ackermann – pittore e artista grafico tedesco  
 Franz Ackermann – pittore e artista tedesco 
 Louise-Victorine Ackermann – poetessa francese 
 Luc Ackermann – pilota tedesco 
 Sophie Charlotte Ackermann – attrice teatrale tedesca 
 konrad Ernst Ackermann – attore tedesco 
 Dorothea Ackermann – attrice tedesca 
 kevin Ackermann – calciatore
 Mikasa Ackermann -
personaggio di Attack on Titan
 Levi Ackermann -
personaggio di Attack on Titan molto bello( ͡°³ ͡°)